Eparquía de Alejandría puede referirse a:

 Eparquía de Alejandría de los armenios;
 Eparquía de Alejandría de los coptos.